Bockendorf (Haina): pedania de Haina (estat de Hessen).
 Bockendorf (Hainichen): pedania de Hainichen (districte de Mittelsachsen, Saxònia).